Authie (rivier), een rivier in Frankrijk

 Authie (Calvados)
 Authie (Somme)